Португало-турецкие войны или Португало-османские войны — серия разных военных столкновений между Королевством Португалия и Османской империей, или европейскими странами и Османской империей, в которых участвовали Вооружённые силы Португалии. Некоторые войны были коротки, другие же продолжались годами. Большинство конфликтов происходило в Индийском океане в процессе колониальной экспансии Португалии. В этих войнах также участвовали местные страны. С 1538 году Султанат Адал, при помощи сомалийского государства Аджуран и Османской империи боролся против Эфиопской империи. Эфиопов поддержали португальцы, которыми командовал Криштован да Гама, сын известного исследователя Васко да Гама. Эта война известна как Адало-эфиопская война.

Список войн:
 Крестовый поход против Османской империи (1396)
 Битва при Никополе (1396)
 Османское вторжение в Италию (1480—1481)
 Португальская экспедиция в Отранто (1481)
 Португало-египетская война:
 Битва при Каннануре (1506)
 Битва при Диу (1509)
 Португальское завоевание Гоа (1510)
 Осада Диу (1531)
 Тунисская война (1535)
 Турецко-венецианская война (1537—1540)
 Сражение у Превезе
 Португало-турецкая война (1538—1557)
 Адало-эфиопская война
 Португало-турецкая война (1558—1566)
 Османская экспедиция в Ачех
 Осада Малакки (1568)
 Битва при Эль-Ксар-эль-Кебире (1578)
 Португало-турецкая война (1580—1589)
 Турецко-венецианская война (1714—1718)

См. также 
 История Португалии
 История Турции

Примечания

Литература 
 Attila & Balázs Weiszhár, Háborúk lexikona, Atheneaum, Budapest, 2004

Военная история Индии
Сражения в Индийском океане
Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу